Crépy-Couvron est une base militaire française située sur les communes de Crépy et Couvron-et-Aumencourt.

Histoire

Seconde Guerre Mondiale 
Durant son utilisation américaine, cette base était codée sous le nom BA-69. située à proximité de la base BA-70 (est de Laon) autre base aérienne.

Construite par les allemands (la piste orientée Nord-sud porte le nom de piste allemande), elle fut reprise par les américains qui ont construit 2 pistes (orientées est-ouest) avec la mise en place de 3 rotondes pour avions

Depuis 
A été la base des garnisons suivantes :
  Régiment du Train
  Régiment de Cuirassiers (Régiment de cavalerie équipé d'AMX 30)
  d'artillerie (Régiment d'artillerie doté de lanceur Pluton)
  Régiment de Dragons (Régiment de cavalerie équipé d'AMX 30)
  Régiment d'Artillerie de Marine (Régiment d'Artillerie de MArine)

Transport 
Cette base dispose d'un embranchement ferroviaire sur la ligne Tergnier-Laon et d'un arrêt ferroviaire dénommé Crépy-Couvron

Voir aussi 

Camp militaire en France
Armée de terre française